Glöckel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glöckel (1928–2012), deutscher Schulpädagoge und Hochschullehrer 
 Leopoldine Glöckel (1871–1937), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Lukas Glöckel (auch Lukas Kleckel; † 1716), österreichischer Architekt
 Otto Glöckel (1874–1935), österreichischer Politiker (SPÖ) und Schulreformer
 Walter Egon Glöckel (* 1963), österreichischer Journalist und Publizist

Glöckel ist der Name folgender Berge:
Glöckel (Berg) (1084 m), Berg westlich der Grabenbaueralm in der Nähe der Oberlaussa, Bezirk Liezen, Steiermark. 

Siehe auch:
 Glöckl